Steinplatz steht für folgende Plätze:

 Steinplatz (Berlin-Charlottenburg)
 Freiherr-vom-Stein-Platz (Dortmund)
 Steinplatz (Leipzig)